Гры́бчев () — болгарская фамилия. Известные носители:

  (1914—1968) — болгарский военачальник. 
 Грыбчева, Иванка (1946—2013) — болгарский кинорежиссёр, сценарист и педагог.
  (1916–1993) — болгарская политическая деятельница.